Bodzanta (Bodzęta) (około 1290–1366) – biskup krakowski
 Bodzanta (Bodzęta) (około 1320–1388) – arcybiskup gnieźnieński
 Bodzanta (imię)